Le disrupteur est un terme qui regroupe des technologies similaires dans plusieurs univers de science-fiction.

Utilisations dans les différents univers

Stargate 
Dans les séries télévisées Stargate SG-1 et Stargate Atlantis, c'est une arme créée par Jack O'Neill à bord du vaisseau Asgard de Thor grâce aux connaissances des Anciens. Elle a pour fonction de détruire les Réplicateurs en coupant la connexion existant entre chacun de leurs blocs.

Les rois des étoiles 
Dans le roman Les Rois des étoiles de Edmond Hamilton le disrupteur est une arme utilisée par John Gordon et le Prince Zarth Arn pour combattre les H'harn, une race alien venue de la galaxie de Magellan. Cette arme titanesque fut codée génétiquement par son inventeur, de sorte qu'elle ne puisse être utilisée que par ses descendants. Personne ne comprend vraiment la nature de l'énergie qu'elle projette, mais son action détruit même l'espace où se trouve sa cible. Sa portée est immense et son utilisateur doit être éloigné d'au moins de dix  parsecs, pour ne pas être lui-même détruit par son contrecoup. Cette arme terrifique est utilisée dans le roman comme un deus ex machina pour sauver les "lactiens" (habitants de la voie-lactée) d'une défaite certaine.

Autres 
Des armes sont utilisées sous le nom de disrupteurs chez certaines civilisations dans les séries de Star Trek, notamment la série originale, et aussi de Star Wars ou de Cosmos 1999.

Il en existe plusieurs sortes et certaines variantes existaient déjà dans des films de science-fiction novateurs tels que Le Jour où la Terre s'arrêta (The Day the Earth Stood Still, 1951) ou Les Survivants de l'infini (This Island Earth, 1955). Le nom de disrupteur dimensionnel apparaît également dans Eh mec ! Elle est où ma caisse ? et représente la relique capable de détruire l'Univers.
Les disrupteurs sont parfois rencontrés sous forme de "pistolets à rayons" ou "désintégrateurs".

Notes et références 

Technologie de Stargate
Technologie de Star Trek